W Polsce 
 Królikowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Królikowo – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Królikowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Królikowo – gromada w powiecie ostródzkim
 Królikowo – gromada w powiecie szubińskim